Феррари, Паоло:

 Феррари, Паоло (1822—1889) — итальянский комедиограф.
 Феррари, Паоло (род. 1929) — итальянский актер и телеведущий.